al-Kasab (Síria), ciutat de Síria a la governació de Latakia
 Beihan o Beihan al-Qasab, ciutat i comarca del Iemen 
 Qasab (Oman) o Khasab, ciutat i districte de la governació de Musandam a Oman